J14 steht für:

 Haemophilus influenzae b-Infektion, eine schwere bakterielle Infektion nach dem ICD-10-Code
 den Johnson-Körper J14, die verlängerte Dreiecksbipyramide

Abkürzung